Slovo Moskva () se používá ve více významech:

 Moskva – hlavní město Ruské federace a největší město v Evropě
 Moskva (řeka) – řeka dlouhá 503 km, která protéká městem Moskvou
 Aviakompanija Moskva – moskevská letecká společnost, dříve užívající jméno Atlant-Soyuz

Jméno Moskva obdržela tato plavidla:
 Moskva (1934) – torpédoborec třídy Leningrad
 Moskva (vrtulníkový křižník) – vrtulníkový křižník třídy Moskva a první sovětský letadlový křižník vůbec
 Moskva (raketový křižník) – sovětský a ruský raketový křižník třídy Slava
 Dallas (loď, 1955), do roku 1992 Moskva – loď Dopravního podniku města Brna provozovaná na Brněnské přehradě

Související články 
 Hotel Moskva

Externí odkazy